Andreas Pichler (actif autour de 1665) un luthier de Salzbourg, élève de Jakobus Stainer.
 Joe Pichler (1987-?), acteur américain.
 Walter Pichler, ancien biathlète allemand.
 Caroline von Pichler, romancière autrichienne.
 Karoline Pichler, une skieuse alpine italienne.
Patronyme austro-bavarois